La Srpska Liga 1994-1995 è stata la 3ª edizione della terza divisione di calcio per squadre serbe della Repubblica Federale di Jugoslavia. È stata l'ultima a 3 gironi, dalla successiva il format sarà a 6: Voivodina e Belgrado (nati dalla scissione del girone Nord), Danubio e Moravia (da quella del girone Ovest), Niš e Timok (da quella del girone Est).

Nord 

 Železnik                     78 Promosso in Druga liga
 FK Belgrado                  77 Promosso dopo spareggi
 Zvezdara (Beograd)           73 va in Srpska Liga Belgrado
 Voždovac (Beograd)           67 va in Srpska Liga Belgrado
 Srem (Sremska Mitrovica)     65 va in Srpska Liga Voivodina
 Kolubara (Lazarevac)         57 va in Srpska Liga Belgrado
 Radnički (Sombor)            53 va in Srpska Liga Voivodina
 Bačka (Bačka Palanka)        42 va in Srpska Liga Voivodina
 Vrbas                        41 va in Srpska Liga Voivodina
 Sinđelić (Beograd)           40 va in Srpska Liga Belgrado
 ČSK (Čelarevo)               40 va in Srpska Liga Voivodina
 Inđija                       38 va in Srpska Liga Voivodina
 BSK (Batajnica)              37 va in Srpska Liga Belgrado
 Sremac (Vojka)               35 va in Srpska Liga Voivodina
 Bačka (Subotica)             32 va in Srpska Liga Voivodina
 Crvenka                      30 va in Srpska Liga Voivodina
 Trudbenik                    27 va in Srpska Liga Belgrado
 AIK Bačka Topola             24 va in Srpska Liga Voivodina

Ovest 
 Radnički Kragujevac (vincitore)

Est 
 Jedinstvo Paraćin (vincitore)

Montenegro 
 Mornar Bar (vincitore)

Note

Voci correlate 
Prva liga SR Jugoslavije 1994-1995
Druga liga SR Jugoslavije 1994-1995
Kup Jugoslavije 1994-1995

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 1991-2000 su fsgzrenjanin.com

Calcio nel 1994
Calcio nel 1995
1994